NBI puede referirse a:
 Inyección de haz neutro (del inglés ), un método para calentar plasma dentro de un dispositivo de fusión;
 NASDAQ Biotechnology Index, un indicador bursátil estadounidense;
 Necesidades básicas insatisfechas, un indicador para medir la pobreza en una población;
 Nemzeti Bajnokság I, máxima categoría del sistema de ligas de fútbol en Hungría;
 Nuevo Banco Italiano, un banco argentino activo entre 1887 y 1974;
 NBI hf., denominación anterior del banco islandés Landsbankinn, a su vez sucesor del Landsbanki.